Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „96”:

Wojska Polskiego
 96 Pułk Piechoty (1939)
 96 Pułk Piechoty (1951–1955)

Austro-węgierski
 Węgierski (chorwacki) Pułk Piechoty Nr 96 (1883–1918)

Niemiecki
 96 Pułk Piechoty (7 Turyngski) – pułk okresu Cesarstwa Niemieckiego